Кажирово () — село в Вохомском районе Костромской области Российской Федерации, входит в состав Петрецовского сельского поселения.

История 
Первоначально город Якшан был основан черемисским юмским князем Коджа Ералтем, на землях шангского черемисского князя Кая, имевшего резиденцию в Шанге (). Впоследствии Коджа Ералтем принял христианство под именем Елиазар и строил церкви, беспрепятственно допуская на марийских землях русские и татарские поселения. В 1246 году русские поселения в Поветлужье подверглись внезапному нападению монголо-татар и разорению. Русское население, скрываясь от набегов татар и междоусобиц, осело в марийском княжестве: в Шанге и Якшане. Марийское население с принятием христианства постепенно ассимилировалось с русскими.

Население

Литература 
 Полное собрание русских летописей. том 18, Москва-Ленинград, 1949.
 Полное собрание русских летописей. том 25, Москва-Ленинград, 1949.
 История Марийского края в документах и материалах. Вып.1, Сост. Айплатов Г. Н., Иванов А. Г., Йошкар-Ола, Мар. кн. изд-во, 1992.
 Дементьев Д. П. Краткие исторические сведения о Кажировской пустыни.//Костромская старина. Известия КГУАК. Вып.2, Кострома. 1892.
 Дементьев Д. П. Краткий исторический очерк Шангского городища.// Костромская старина. Известия КГУАК. Вып.6, Кострома. 1894

Примечания 

Населённые пункты Вохомского района
История Марийского края